Hårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hårup (Horsens Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Føvling Sogn (Horsens Kommune)
 Hårup (Silkeborg Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Linå Sogn
 Hårup (Aarhus Kommune) – by i Todbjerg Sogn